Командный чемпионат России по спидвею 2013 — двадцать первый розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Кубок Карнеева 

Планировалось, что в 2013 г. наряду с КЧР пройдет также Кубок Карнеева в память о В.И.Карнееве, в котором кроме 5 команд-участниц КЧР примёт участие украинская команда МИР (Ровно). Результаты гонок КЧР между российскими командами шли бы в зачет Кубка Карнеева. Однако еще до начала соревнований с Кубка снялся СК "Восток", а затем соревнования покинул и сам СК МИР.

Таким образом, в Кубке состоялась только одна встреча: СК МИР - Мега-Лада 21:68 (25 апреля 2013, Ровно).

Регламент чемпионата 

По сравнению с предыдущим сезоном регламент чемпионата претерпел значительные изменения. Было запрещено использование гонщиков-легионеров, джокеров и тактических резервов, однако право на тайм-аут было оставлено.

Все гонщики были разделены на группы "А", "В" и "С" в зависимости от уровня. Сетка гонки изменена с учетом данных нововведений.

Составы 

Желтый цвет: гонщики категории "А", белый - категории "B", красный - категории "С".

Ход чемпионата

Результаты гонок

Текущие результаты 

* — Команде «Салават» за отказ от гонок во Владивостоке 9 августа засчитано техническое поражение со счётом 25:0 и снято  2 очка согласно регламенту.

** — 24 сентября СК «Октябрьский» снялся с командного чемпионата России в связи с дефицитом денежных и технических средств. За каждую из трёх непроведенных гонок (4 июля, 26 августа, 30 сентября) клубу засчитано техническое поражение 25:0 и снято по 2 очка.

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею